Aquarium se refiere normalmente a un acuario público pero también puede referirse a:

 Aquarium (Metro de Boston), estación en la línea Azul del Metro de Boston.
 Aquarium (Astérix el Galo), lugar ficticio en las aventuras de Asterix el Galo.
 Aquarium de Mar del Plata, oceanario ubicado en la ciudad de Mar del Plata, Argentina.

Música 
 Aquarium, séptimo movimiento del Carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns.
 Aquarium (álbum), disco de la banda dance danesa Aqua.
 Aquarium (banda), banda de rock rusa.